Wanderer – azienda tedesca attiva dal 1885 nella produzione di biciclette
 Wanderer – album degli Heaven Shall Burn del 2016
 Wanderer – album di Cat Power del 2018

Pagine collegate 
 The Wanderer